El torreón hace referencia a varios artículos:

Toponimia 
 El Corcovado-El Torreón, localidad de la provincia de Córdoba (Argentina);

En España
 El Torreón (El Condado), torre situada en El Condado, concejo de Laviana, Asturias;
 El Torreón (pico), (1.654 m), el más alto de la provincia de Cádiz, Andalucía;
 El Torreón (Tacoronte), entidad de población del municipio de Tacoronte, provincia de Santa Cruz de Tenerife;